Cernitol är ett naturläkemedel som består av vattenlösligt samt fettlösligt pollenextrakt. Det har traditionellt använts vid vissa typer av vattenkastningsbesvär.

Cernitol tillverkas av bolaget Cernelle (med en omsättning på cirka 50 miljoner 2007 samt 30 anställda).

Ett alternativt namn för naturläkemedlet är Cernitin samt Cernilton.

Se även 
 prostatit
 Pollenkungen

Referenser

Externa länkar 
  Cernitol i FASS.
 Referenser angående Cernitol

Naturläkemedel